Torridincolidae — семейство водных жуков из подотряда Миксофага. Около 35 видов.

Описание 
Мелкие водные жуки, длина 1,0—2,7 мм, чёрные или тёмноокрашенные, часто с металлическим блеском. Тело короткое и широкое, слегка сплющенное, с отчётливыми пронотальными элитральными углами (подсемейство Torridincolinae), или отчетливо выпуклое и с боков округлое (подсемейство Deleveinae). Голова прогнатическая. Усики очень короткие, состоят из 9 (Torridincolinae) или 11 сегментов (Deleveinae). Надкрылья с боков округлённые, с гладкой поверхностью (Deleveinae) или с почти параллельными боками в передней части и с отчетливыми бороздками (Torridincolinae). Брюшко с 4-5 видимыми снизу сегментами. Ноги длинные, голени узкие; лапки из 4 (большинство родов) или 5 члеников (Delevea); проксимальные тарсомеры короткие, дистальные два тарсомера вытянутые. Брюшко личинок из 9 видимых сверху сегментов, на каждом из передних восьми имеются боковые ребровидные отростки-щетинки (Reichardt, 1973; Beutel & Vanin, 2005).

На всех стадиях развития являются водными обитателями, питаются водорослями. Встречаются в быстрых водных потоках, ручьях, горных речках, водопадах, как правило, на небольших глубинах (Reichardt, 1973; Endrödy-Younga 1997).

Генетика. У вида Ytu zeus диплоидный набор хромосом равен 2n=20, система определения пола типа XY (Mesa & Fontanetti, 1985).

Систематика 
34 вида в 7 родах и 2 подсемействах (Endrödy-Younga, 1997): Torridincolinae, включающем роды Torridincola (Южная и Центральная Африка), Incoltorrida (Мадагаскар) и Ytu , Iapir и Claudiella (Бразилия);
подсемейство Deleveinae с родами Delevea (Южная Африка) и Satonius (Китай, Япония).

 
 
 
  (=)

Примечания

Литература 
 Beutel, R. G., D. R. Maddison, and A. Haas. 1999. Phylogenetic analysis of Myxophaga (Coleoptera) using larval characters . // Systematic Entomology, 24:171-192
 Endrödy-Younga, S. 1997. Active extraction of water-dissolved oxygen and descriptions of new taxa of Torridincolidae (Coleoptera: Myxophaga). // Annals of the Transvaal Museum, 36(24):313-332.
 Reichardt, H. 1973. A critical study of the suborder Myxophaga, with a taxonomic revision of the Brazilian Torridincolidae and Hydroscaphidae (Coleoptera). // Arquivos de Zoologia, S. Paulo 24(2):73-162.
 Reichardt, H. and S. A. Vanin. 1976. Two new Torridincolidae from Serra do Cipó, Minas Gerais, Brazil (Coleoptera, Myxophaga). // Studia Entomologica 19(1-4):211-218
 Sato, M. 1982. Discovery of Torridincolidae in Japan. // Annotationes Zoologicae Japonenses, 55, 276—283
 Spangler, P. J. 1980. A new species of Ytu from Brazil (Coleoptera: Torridincolidae). // Coleopterists Bulletin 34(2):145-158.
 Steffan, A. W. 1964. Torridincolidae, coleopterorum nova familia e regione aethiopica. // Entomologische Zeitschrift, 74, 193—200.

Ссылки 
 Torridincolidae  на сайте Tree of Life  — 
 Torridincolidae  на сайте biolib.cz  — 
 Torridincolidae на сайте insects.tamu.edu — 

 
Семейства насекомых